WDR45 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 360 амінокислот, а молекулярна маса — 39 868.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки